A  Terceira Liga, também designada por Liga 3, é o recém-criado terceiro escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal. Criada na época 2021–22 pela Federação Portuguesa de Futebol, é organizada pela própria entidade. É disputada por vinte e quatro clubes, num sistema de promoção e despromoção com a Segunda Liga e o Campeonato de Portugal.

As duas melhores equipas classificadas são promovidas à Segunda Liga (a terceira melhor equipa de disputar um play-off com o antepenúltimo da Segunda Liga). Os clubes classificados em 4.º lugar nos 4 grupos de manutenção são despromovidos ao Campeonato de Portugal, por troca com os 4 melhores classificados desta prova que são assim promovidos ao segundo escalão.

Adicionalmente, as equipas da Liga 3 participam na Taça de Portugal.

Durante a 1 edição disputada até ao momento, participaram na Liga 3 um total de 24 clubes, dos quais somente 1 se sagrou campeão nacional. O maior vencedor da história da Liga 3 é o Torreense, com 1 campeonato nacional conquistado.

O atual campeão nacional é o SCU Torreense, após conquistar na época 2021–22 o seu 1º título.

História 
Na temporada 1990-1991, com a criação da Liga de Honra (segunda divisão profissional), o campeonato da Segunda Divisão, criado em 1934, foi rebaixado à terceira divisão. Em seguida, foi renomeado para Segunda Divisão B.

De 1990 a 2005, o campeonato foi dividido em 3 grupos por divisão geográfica: Norte, Centro e Sul. Em 2005, o campeonato foi para 4 grupos: Série A, Série B, Série C e Série D. Mas em 2009, a fórmula de 3 grupos foi reinstaurada.

Em 2013, o campeonato sofre uma profunda reorganização com a fusão com a antiga Terceira Divisão (D4) e passa de 48 para 80 equipas. É renomeado como Campeonato Nacional de Seniores e ocorre na forma de oito séries de 10 equipes.

Formato
Na primeira fase da Liga 3 participam 24 equipas, que são divididas em duas séries geográficas: a norte a Série A, a sul a Série B. Jogarão um campeonato entre si a duas voltas. No final da primeira fase, os quatro primeiros classificados das duas séries apuram-se para a fase de subida, enquanto os oito últimos (do 5.º ao 12.º classificados) disputarão a fase de manutenção e descida.

Na segunda fase, na fase de subida os quatro primeiros classificados de cada uma das duas séries serão divididos em dois grupos de quatro equipas. No grupo 1 o primeiro e quatro classificados da Série A jogam com o segundo e terceiros classificados da Série B. No grupo 2 o primeiro e quarto classificados da Série B jogam com o segundo e terceiro classificados da Série A.

O primeiro classificado de cada um dos dois grupos sobe à Segunda Liga e jogam a final da Liga 3, para atribuição do título de campeão. Os segundos classificados jogam um play-off entre si a 2 mãos para apurar o clube que irá disputar o play-off de subida/manutenção com o 16.º classificado da Segunda Liga para decidir quem participará na época seguinte no segundo escalão, abrindo assim a possibilidade de haver três subidas e três descidas entre os dois escalões.

Na segunda fase, na fase de manutenção e descida, disputada entre os classificados entre o quinto e décimo-segundo lugares, os dezasseis clubes serão divididos em quatro grupos de quatro equipas. O Grupo 3 e o Grupo 4 serão referentes às equipas da Série A e os Grupos 5 e 6 às equipas da Série B. Mais uma vez, na fase de manutenção e descida os clubes jogam entre si a duas voltas dentro dos seus grupos e, no final, os últimos classificados de cada um dos quatro grupos descem ao Campeonato de Portugal.

De realçar que os clubes nesta fase partem com uma bonificação de 1 a 8 pontos. Ou seja, os quintos classificados da fase regular começam a segunda fase com 8 pontos, os sextos classificados com 7 pontos e assim sucessivamente.

Campeões por ano

Campeões por equipa

Clubes participantes na edição inaugural da Liga 3 (época 2021–2022).

Série A

Série B

Transmissões televisivas 
A nova Liga 3 tem transmissão de alguns jogos no Canal 11 e de todos os restantes no canal de youtube do Canal 11.

A Sporting TV transmite os jogos do Sporting B no Campo N.° 1 no Estádio Aurélio Pereira na Academia Sporting.

A NEXT TV, canal em streaming do Sporting Clube de Braga, transmite também os jogos do Braga B em casa.

Ver também 
 Primeira Liga
 Segunda Liga
 Liga Portuguesa de Futebol Profissional
 Federação Portuguesa de Futebol
 Campeonato Português (outras categorias)

 
Ligas de futebol de Portugal
Portugal